Никола́й Берёзкин:
 Берёзкин, Николай Михайлович (1914 — ?) — советский футболист, нападающий.
 Берёзкин, Николай Фёдорович (1898—1958) — советский учёный, член-корреспондент АН Таджикской ССР..